Monschaw ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rudolf von Monschaw (1760–1841), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Köln
 Peter Joseph von Monschaw (1768–1840), Landrat des Kreises Kempen (1816 bis 1837)